Мечислав Чехович (; 28 сентября 1930 — 14 сентября 1991) — польский актёр театра, кино, телевидения, радио и кабаре, также актёр озвучивания.

Биография 
Мечислав Чехович родился 28 сентября 1930 года в Люблине. Дебютировал на сцене в 1949 г. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Варшаве, которую окончил в 1954 году. Актёр театров в Люблине, Щецине и Варшаве. Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1958—1989 гг., пел и играл роли в «Кабаре джентльменов в возрасте».

Умер 14 сентября 1991 года в Варшаве, похоронен на варшавском кладбище Старые Повонзки.

Избранная фильмография

Актёр

Озвучивание 
 польские мультфильмы — гг.,
 радиосказки, музыкальные сказки,
 польский дубляж: Путешествие пана Кляксы.

Признание 
 1971 — Золотой Крест Заслуги.
 1987 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актёры озвучивания Польши
Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Похороненные на кладбище Старые Повонзки